Влади́мир Ива́нович Кари́зна (; род. 25 мая 1938, д. Закружка, Минский район) — белорусский поэт, переводчик, журналист. Лауреат Государственной премии Республики Беларусь (1996). Заслуженный деятель культуры Республики Беларусь (2008). Лауреат литературной премии «Залаты купідон» (2007). Лауреат премии профсоюзов Республики Беларусь. Член Союза писателей СССР (1970). Отец композитора В. В. Каризны, дед виолончелиста Ивана Каризны (1992).

Биография 
Родился 25 мая 1938 года в крестьянской семье в д. Закружка Минского района, Белорусская ССР.

В 1961 году окончил филологический факультет Белорусского государственного университета имени В. И. Ленина. Преподавал белорусский и русский языки и литературу в Опсовской средней школе на Браславщине, одновременно возглавлял литературное объединение при районной газете «Браслаўская звязда». С 1967 по 1980 год был редакторам, старшим редактором, заведующим отделом белорусской музыки Республиканского радио. С 1980 по 1981 год — редактор отдела науки и искусства литературного журнала «Полымя», затем старший редактор, заведующий редакции литературы для дошкольников издательства «Юнацтва» (1981—2001), с 2002 года — заместитель главного редактора журнала «Крыніца»..

Творчество 
Дебютировал стихотворением в 1956 году (газета «Чырвоная змена»). Издал несколько поэтических сборников для детей, работает также в жанре дорожных заметок. Известен как поэт-песенник (на стихи В. Каризны написано более 200 песен), несколько раз становился лауреатом республиканских песенных конкурсов. Получили известность песни на слова В. Каризны «Беларусь мая сінявокая», «Люблю цябе, Белая Русь», «Азёры дабрыні», «Хаджу сунічнымі барамі», «Зямля мая вялікая», «Песня аб роднай зямлі», вокальные циклы «Времена года», «Я люблю тебя», кантата «Земля моя», оратория «День Родины».

Песни на тексты В. Каризны создавали: А. Богатырёв, Ю. Семяняко, Е. Глебов, Д. Смольский, И. Лученок, Э. Ханок, Л. Захлевный, В. Каризна-младший.

В. Каризна — один из авторов Государственного гимна Республики Беларусь.

Перевёл на белорусский язык книгу стихов А. Матутиса «Мамин пирог» (1986), тексты детских поэтов для серии «Бібліятэка дзіцячай літаратуры народаў СССР».

Библиография

Поэтические сборники 
  («Край мой синеглазый») (1963)
  («Журавлиный рассвет») (1969)
  («Свет ливня : стихотворения и поэма») (1972)
  («Тепло : поэма, стихотворения, песни») (1977)
  («Тишина борозды : стихотворения и поэма») (1981)
  («Шумят вербы : стихотворения, песни») (1982)
  («Музыка в мире») (1985)
  («Раскол на Колоколе Свободы») (1986)
  («Мелодия распетой души : стихотворения, поэмы, песни») (1988)
  («Минута света : избранное») (2000)
  («Доля Русь наша Белая») (2007)

Сборники поэзии для детей 
  («В деревне у бабушки») (1975)
  («Кыонг и его друзья») (1982)
  («Рисуют дети») (с А. Вольским, 1984)
  («Земля — два полушария») (1988)
  («Мир и солнышко для всех») (1990)
  («На озёрах синих») (2000)
  («Волшебный глазик : сказки») (2003)
  («Лепят ласточки гнёзда : стихотворения, загадки, сказки») (2010)

Сборники песен 
  («Клубные вечера») (1979)
  («Люблю тебя, Белая Русь») (1984)
  («Соловей поёт») (1990)

Награды и звания 
 Государственная премия Республики Беларусь (1996) за участие в создании серии книг серии «Бібліятэка дзіцячай літаратуры народаў СССР»
 Орден Франциска Скорины (2002) за участие в доработке текста (советский вариант М. Климковича) Государственного гимна Республики Беларусь
 Литературная премия «Залаты купідон» (2007)
 Заслуженный деятель культуры Республики Беларусь (2008)
 Премия профсоюзов Республики Беларусь

Примечания

Литература 
 Карызна, У. «Як чалавек і паэт я пачаўся з музыкі…» / гутарыла Н. Кірпічэнкава // Культура. — 2005. — 10-16 снеж. — С. 6.
 Макаревич, В. А в поле верба…: штрихи к портрету В. Каризны / В. Макаревич // Нёман. — 2003. — № 9. — С. 164—178.
 Захлеўны, Л. «Я знаю, хто любіць душою…» : слова пра У. Карызну / Л. Захлеўны // Роднае слова. — 1998. — № 5. — С. 184—197.
 Улукскі, Я. Слова, якое акрыляе / Я. Улукскі // Мастацтва. — 1998. — № 5. — С. 6-7.

Ссылки 
 [knihi.com/Uladzimir_Karyzna/ Владимир Иванович Каризна] на сайте Беларуская палічка

Члены Союза писателей СССР
Лауреаты Государственной премии Республики Беларусь
Заслуженные деятели культуры Республики Беларусь
Детские писатели по алфавиту
Детские писатели СССР
Детские писатели Белоруссии
Поэты-песенники СССР
Поэты-песенники Белоруссии
Выпускники Белорусского государственного университета
Члены Союза писателей Беларуси